ABBA puede referirse al grupo musical sueco ABBA, o bien a varios de sus discos:
 ABBA (1975), tercer álbum de estudio del grupo;
 ABBA Live (1986), álbum en directo;
 ABBA Gold (1992), álbum recopilatorio;
 ABBA oro (1993), álbum recopilatorio con versiones en español;
 ABBA: 16 Hits (2006), álbum recopilatorio; o
 ABBA Number Ones (2006), álbum recopilatorio.